Steigner ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Steigner (1908–2001), deutscher Küfermeister
 Walter Steigner (1912–1983), deutscher Journalist und Rundfunkintendant; Leiter der Deutschen Welle (1967–1980)